Le patronyme Baudot est une forme romane du nom germain Baudouin.

Des variantes existent :
 , Beaudot
 Badot, Padot, , Beudot								

 Auguste Nicolas Baudot (1765-1801), militaire français ;
 Anatole de Baudot (1834-1915), architecte français ;
 Émile Baudot (1845-1903), ingénieur en télégraphie français, inventeur du code Baudot ;
 François Baudot (1950 - 2010) écrivain, journaliste de mode ;
 François-Nicolas Baudot Dubuisson-Aubenay (1590-1652), mémorialiste de la Fronde ;
 François-Xavier Baudot (1760-1810), homme politique français, membre du Conseil des Cinq-Cents ;
 Henri Baudot (1799-1880), avocat et archéologue français, conservateur du musée de l'académie de Dijon ;
 Jacqueline Baudot, escrimeuse française ;
 Jacques Baudot (1936-2007), homme politique français ;
 Jeanne Baudot (1877-1957), artiste peintre française, élève d'Auguste Renoir ;
 Jean-Rémi Baudot, journaliste français de télévision ;
 Marc Antoine Baudot (1765-1837), révolutionnaire français ;
 Marcel Baudot (1902-1992), historien et résistant français ;
 Monique Baudot (1946-2021), épouse de l'empereur Bảo Đại ;
 Nicolas Baudot de Jully (1678-1759), historien français ;
 Victor Baudot (1843-1922), missionnaire français.

Autres 
 Émile Baudot est un câblier français en service de 1917 à 1962
 Champagne Baudot père et fils, marque de vin de Champagne de Mailly-Champagne